Il'inskij 
 Il'inskij – cittadina della Russia europea centrale, situata nella oblast' di Mosca
 Paul Ilyinsky (Pavel Dimitrievič Romanovskij-Il'inskij) – politico statunitense di origine russa

Pagine correlate 
Il'inskij rajon